

Uhlenhorst – quartiere della città di Amburgo

Uhlenhorst, oggi Lipki – centro abitato nell'oblast' di Kaliningrad